Brühler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Christoph Brühler (1891–1961), deutscher Politiker (DP)
 Gernot Brühler (* 1953), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht